

Patronymes 
Samarine (masculin ; ) ou Samarina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Iouri Samarine (1819-1876), philosophe et écrivain russe
 Juliana Samarine (1957-), actrice suisse

Toponyme 
 Samarine, village de l'Épire.

Patronyme russe